|}
Die Bahnstrecke  Wasigny–Renneville/Berlise war eine 25 Kilometer lange Meterspurbahn im Norden Frankreichs, die 1909 in Betrieb genommen wurde und bis 1948  betrieben wurde.

Geschichte und Streckenverlauf 
Die 25 km lange Sekundärbahnstrecke der Chemins de fer départementaux des Ardennes (CA) führte mit einer Spurweite von 1000 mm von Wasigny nach Renneville/Berlise. Die Bahn wurde 1909 eröffnet und bis 1948 betrieben.

Ein 1 km langer Streckenabschnitt lag im Département Aisne. Am Kopfbahnhof in zweigte die CA-Bahnstrecke Wasigny–Mézières ab. Am Endbahnhof Renneville/Berlise mündete die Strecke in die CA-Bahnstrecke Asfeld–Montcornet.

Bahnhöfe

Weblinks

Einzelnachweise 

Chemins de fer départementaux des Ardennes
Bahnstrecke in Hauts-de-France
Bahnstrecke in Belgien
Öffentlicher Personennahverkehr (Belgien)